

Cinema 
Joe (1970), filme estrelado por Peter Boyle
Joe (2013), filme estrelado por Nicolas Cage

Música 
Joe (cantor), cantor, compositor e produtor musical dos Estados Unidos

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música